Лас Антонијас има више значења:

 Лас Антонијас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Антонијас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Антонијас (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику